Dascal este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:
 Marcelo Dascal (1940–2019), filosof și lingvist israelian.
 Mihai Dascal (1946–2004), critic și istoric literar român.

Vezi și
Dascăl (nume)
Dascălu (nume)